El adjetivo porcino o porcina quiere decir relativo al cerdo o puerco

El sustantivo porcino o porcina se puede referir a 
Sus scrofa domestica, cerdo o puerco
Gripe porcina, enfermedad infecciosa que habitualmente les da a los cerdos
Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010

Otros 
Ciervo porcino, Axis porcinus, mamífero rumiante de la familia Cervidae
Herpesvirus porcino 1, virus causante de la enfermedad de Aujeszky (o pseudorrabia)
Hongo porcino, Boletus edulis, hongo comestible basidiomiceto, de la familia Boletaceae
Porcino negro, Boletus aereus, hongo comestible basidiomiceto, de la familia Boletaceae
Tejón porcino, Arctonyx collaris, mamífero carnívoro de la familia Mustelidae